Руй Силва:
 Силва, Руй (род. 1977) — португальский легкоатлет.
 Силва, Руй (род. 1994) — португальский футболист.
 Силва, Руй (род. 1977) — португальский тренер.
 Силва, Руй (род. 1993) — португальский гандболист.